Scotti ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Scotti (* 1931), italienischer Schauspieler
 Andrés Scotti (* 1975), uruguayischer Fußballspieler
 Antonio Scotti (1866–1936), italienischer Sänger (Bariton)
 Diego Scotti (* 1977), uruguayischer Fußballspieler
 Domenico Angelo Scotti (* 1942), italienischer Geistlicher, Bischof von Trivento
 Edoardo Scotti (* 2000), italienischer Sprinter
 Emil von Scotti (1848–1929), preußischer Generalleutnant
 Filippo Scotti (* 1999), italienischer Schauspieler
 Friedrich von Scotti (1889–1969), deutscher Generalleutnant
 Gerry Scotti (eigentlich Virginio Scotti; * 1956), italienischer Fernsehmoderator, Schauspieler und Politiker
 Gianbernardino Scotti (1478–1568), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Trani
 Giancarlo Scotti, italienischer Automobilrennfahrer

 Giuseppe Antonio Scotti (* 1952), italienischer Geistlicher
 James Vernon Scotti (* 1960), US-amerikanischer Astronom
 Johann Josef Scotti (1787–1866), deutscher Regierungsbeamter, Herausgeber und Schriftsteller
 Karl Scotti (1862–1927), österreichisch-ungarischer General
 Maria Rotheiser-Scotti, österreichische Diplomatin
 Michael von Scotti (* 1941), deutscher Generalmajor
 Michail Iwanowitsch Skotti (1812–1861), russischer Maler
 Nick Scotti (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler

 Piero Scotti (1909–1976), italienischer Automobilrennfahrer
 Roger Scotti (1925–2001), französischer Fußballspieler
 Tino Scotti (1905–1984), italienischer Schauspieler
 Tommaso Gallarati Scotti (1878–1966), italienischer Schriftsteller und Diplomat
 Tony Scotti (* 1939), US-amerikanischer Schauspieler
 Vincenzo Scotti (* 1933), italienischer Politiker
 Vito Scotti (1918–1996), US-amerikanischer Schauspieler

Scotti steht für:
 (3594) Scotti, Asteroid
 Riso Scotti, italienisches Nahrungsmittelunternehmen

Siehe auch:
 Scotto
 Scotty
 Gallarati Scotti, italienisches Adelsgeschlecht